Dettendorf ist der Ortsname von:

 Dettendorf (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dettendorf (Diespeck), Ortsteil der Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Dettendorf (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern